«Маленькие трагедии» — советский трёхсерийный телевизионный художественный фильм, поставленный режиссёром Михаилом Швейцером по сочинениям А. С. Пушкина и снятый в 1979 году по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Фильме посвящён 180-летнему юбилею поэта и 150-летию «Болдинской осени». Сюжет основан на произведениях цикла «Маленькие трагедии», написанных в 1830 году в селе Болдино.

Структура 
Связующим сюжетом фильма служит вольно интерпретированная неоконченная повесть Пушкина «Египетские ночи». Собственно «Маленькие трагедии» предстают как спонтанное творчество Импровизатора на темы, заданные публикой из «Египетских ночей».

Первая серия

 «Сцена из Фауста» (используется как пролог) со вставкой из «Набросков к замыслу о Фаусте»
 «Египетские ночи»
 «Моцарт и Сальери»
 «Гробовщик» 

Вторая серия

 «Скупой рыцарь»
 «Египетские ночи»
 «Каменный гость»
 «Гости съезжались на дачу…»
 «На углу маленькой площади…»
 «Мы проводили вечер на даче…»
 «Я здесь, Инезилья» 

Третья серия
 «Каменный гость»
 «Пир во время чумы»
 «Жил на свете рыцарь бедный»

В главных ролях 

 Георгий Тараторкин — Чарский
 Сергей Юрский — Импровизатор
 Валерий Золотухин — Моцарт
 Иннокентий Смоктуновский — Сальери / Барон
 Николай Кочегаров — Мефистофель (озвучивает Игорь Ясулович) / один из гостей Лауры
 Иварс Калныньш — Фауст / Дон Карлос (озвучивает Сергей Малишевский)
 Леонид Куравлёв — Адриан Прохоров, гробовщик / Лепорелло
 Николай Бурляев — Альбер, сын барона
 Леонид Каюров — Алексей Иванович
 Наталья Данилова — Зинаида Вольская, княгиня
 Лидия Федосеева-Шукшина — Пожилая дама
 Светлана Переладова — Некрасивая девушка / Мери (вокальная партия — Валентина Игнатьева)
 Филипп Смоктуновский — герцог (озвучивает Игорь Ясулович)
 Лариса Удовиченко — Возлюбленная Альбера /Луиза
 Михаил Кокшенов (в титрах указан как Кокшонов) — Иван
 Владимир Высоцкий — дон Гуан
 Матлюба Алимова (в титрах указана как Малюба) — Лаура
 Наталия Белохвостикова — Дона Анна
 Александр Трофимов — Вальсингам, председатель
 Иван Лапиков — Священник
 Григорий Маликов — Молодой человек
 Авангард Леонтьев — Соломон (в титрах не указан)
 Инна Гулая — Царица ночи

В эпизодах 

 Александр Звенигорский — слуга Чарского / генерал
 Олег Клёнов — певец
 Татьяна Стерлинг — певица
 Лев Поляков — зритель в театре
 Анель (Анна) Судакевич — зрительница
 Григорий Маликов
 Виталий Музиль
 Е. Максименко
 З. Архангельская
 Наталья Захарова
 Мелания Мишуева
 Алла Майкова — дама в театре
 Валерий Лысенков — гость / поклонник Лауры
 Чеслав Сушкевич — слепой скрипач / монах
 Раднэр Муратов
 Андрей Бронников
 Елена Водолазова — девушка с косой на пиру
 Иван Жеваго — монах
 Н. Кошкин — гость / поклонник Лауры
 Надежда Матушкина
 И. Машинский
 Виктор Мархасев

Съёмочная группа 

 Автор сценария — Михаил Швейцер
 Режиссёр-постановщик — Михаил Швейцер
 Режиссёр — Софья Милькина
 Оператор-постановщик — Михаил Агранович
 Художник-постановщик — Владимир Филиппов
 Композитор — Альфред Шнитке
 Звукооператоры — Владимир Крачковский, Арнольд Шаргородский
 Дирижёр — Эмин Хачатурян
 Хореограф — Н. Авелиани
 Режиссёр — Л. Садикова
 Операторы — В. Иванов, В. Чибриков
 Монтаж — З. Верёвкиной, Н. Алфёровой
 Грим — Л. Баскаковой
 Костюмы — Н. Фоминой
 Комбинированные съёмки:
 оператор — В. Жанов
 художник — А. Рудаченко
 Редактор — И. Наумова
 Музыкальный редактор — Р. Лукина
 Директор картины — Зиновий Гризик

Технические данные 
 Фильм снят на плёнке Шосткинского химкомбината «Свема».

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Импровизация. С. Юрский (видео-отрывок)

Телевизионные мини-сериалы 1970-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1979 года
Телесериалы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телесериалы на русском языке
Фильмы Михаила Швейцера
Экранизации произведений Александра Пушкина
Фильмы о Вольфганге Амадее Моцарте
Дон Жуан